GRI een Schotse historisch merk van motorfietsen
Getty Research Institute
Global Reporting Initiative een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt